Политово — посёлок при железнодорожной станции в Данковском районе Липецкой области, административный центр Малинковского сельсовета.

Географическое положение 
Посёлок расположен в 17 км на северо-запад от райцентра города Данков, железнодорожная станция на ветке Лев Толстой — Куликово Поле.

История 
Возник в начале XX века как посёлок при железнодорожной станции на линии Астапово — Волово. Назван по имени деревни Политово, находившейся в 5 км севернее посёлка.

В начале XX века входил в состав Кудрявской волости Данковского уезда Рязанской губернии. 

С 1928 года посёлок входил в состав Покровского сельсовета Берёзовского района  Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1954 года — в составе Липецкой области, с 1959 года — в составе Данковского района, с 2005 года — центр Малинковского сельсовета.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются средняя общеобразовательная школа (построена в 1974 году), дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Данковского района